Ísis — divindade da mitologia egípcia
Isis (ópera)
Fonte de neutrões ISIS — fonte de neutrões e muões
ISIS (satélite)
Estado Islâmico do Iraque e do Levante — organização jihadista do Oriente Médio cuja sigla em inglês é ISIS
42 Isis — asteroide
Ísis (DC Comics) — protagonista do seriado americano The Secrets of Isis
Isis (banda) — americana

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos